Sants: Sant Jaume
 Beats: Beat Jaume